Bonder ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Bonder-Kreiss (* 1965), US-amerikanische Tennisspielerin
 Nilton Bonder (* 1957), brasilianischer Rabbiner, Koordinator der Congregação Judaica do Brasil und Autor
Als Bonder bezeichnet man außerdem Maschinen zum Drahtbonden oder Chipbonden.